Esta é uma lista de todos os donos do Chicago White Sox até os dias de hoje.

Donos 
Charles Comiskey (1900-1931)
J. Louis Comiskey (1931-1939)
Grace Comiskey (1940-1956)
Dorothy Comiskey Rigney (1956-1959)
Bill Veeck (1959-1961, 1975-1981)
Arthur Allyn, Jr. (1961-1969)
John Allyn (1969-1975)
Jerry Reinsdorf (1981-presente)

Listas de donos de times de beisebol